Thrust – album di Herbie Hancock del 1974
 Thrust – in geologia, faglia inversa
 Thrust – videogioco del 1986